John Davison ist der Name folgender Personen:

* John Davison (Cricketspieler, 1828) (1828–1871), englischer Cricketspieler
 John Davison (Politiker) (1870–1927), britischer Politiker
 John Davison (Komponist) (1930–1999), US-amerikanischer Musiker und Komponist 
 John Davison (Diplomat) (1933–2009), US-amerikanischer Diplomat
 John Davison (Cricketspieler, 1970) (* 1970), kanadischer Cricketspieler

Siehe auch:
 John Davidson